La Agrupación de Santiago Apóstol es una de las agrupaciones que forman la Cofradía California de Cartagena.

Historia 
Cuando comienzan a constituirse las agrupaciones tal y cómo hoy las conocemos, en el año 1928, se funda la Agrupación de Santiago Apóstol y es su primer presidente don Alberto Duelo. Costeaba por esta época la salida de Santiago en procesión la Constructora Naval, posteriormente Empresa Nacional Bazán y hoy en día IZAR. En el año 1933 se le ponen patas al trono, abandonado el uso de las horquillas o muletas, que se utilizaban para la sujeción y apoyo. 

En la Semana Santa del año 1934, se estrenan nuevos hachotes para el tercio. Posteriormente, tras la Semana Santa se celebra un Cabildo donde se acuerda sustituir el trono y tercio de Santiago, en la procesión del Miércoles Santo, por los de la Santa Cena. También se toma el acuerdo de que todos los componentes de la Agrupación de Santiago pasen a la nueva agrupación de la Santa Cena. 

En el año 1935 desaparece completamente el vestuario, réplica exacta del de los Caballeros de la Orden de Santiago. 

El 25 de julio de 1936, festividad del martirio de Santiago, desaparece la imagen de Santiago Apóstol que había sido tallada por Francisco Salzillo. Junto con ella desaparecen también casi todas las imágenes de la Cofradía. Los tronos se salvan por estar en los almacenes, excepto el de San Pedro, que según opiniones es quemado en el Arsenal Militar o en el Ensanche de Cartagena. 

Cuando en el año 1941 se comienzan a sacar las procesiones, al no existir vestuario ni imagen, y debido al acuerdo de 1935 ya no sale Santiago Apóstol en procesión. El manto de Santiago Apóstol, que había sido bordado en Lorca, es regalado para la imagen de Santiago existente en la Parroquia de Santiago Apóstol de Santa Lucía, para que lo luzca la imagen en la procesión marítima. 

Es la Agrupación de San Juan Evangelista, el otro hermano Zebedeo, el Martes Santo del año 1943, la que comienza a sacar de nuevo a Santiago Apóstol en procesión. El desfile con Santiago Apóstol sale del Parque de Artillería para ir hacia el Arsenal Militar y desde allí en unión de San Pedro Apóstol seguir hasta la iglesia de Santa María de Gracia. Era Coronel del Parque de Artillería el Ilmo. Coronel D. Rafael Llamas del Toro. El trono fue arreglado y adornado por la guarnición del Parque y el vestuario con el que sale Santiago Apóstol en procesión es túnica y capuz blanco, con cíngulo encarnado, sin capas y escapulario con la cruz de Santiago. El sudario o estandarte con el que se desfila es de terciopelo blanco con la cruz encarnada de Santiago. 

En 1945, al igual que el año anterior, sale Santiago nuevamente del Parque de Artillería precedido del Tercio de Granaderos, trasladándose al Arsenal Militar para desde allí en unión de San Pedro y representaciones de las diferentes agrupaciones seguir recorrido hacia Santa María de Gracia. Este año los penitentes lucen capas rojas desde el Arsenal Militar pues el San Juan de los marrajos iba a estrenar capas del mismo color en la madrugada. La imagen de Santiago deja de salir en la década de los cincuenta en beneficio de la de San Juan Evangelista. 

Es en el año 1966, cuando, siendo alcalde de la ciudad de Cartagena el Excmo. Sr. D. Federico Trillo Figueroa y Vázquez, y coincidiendo que era Año Santo Jacobeo, el mencionado señor influyó para impulsar y recuperar la tradición santiaguista y procesionista en Cartagena. Para ello se simuló el desembarco del trono con el Apóstol Santiago en la Dársena de botes y reunidos los tercios y tronos de Santiago, San Pedro y San Juan en la Plaza del Ayuntamiento, se celebró un acto de exaltación al Apóstol Santiago como Patrón de España, siendo retransmitido tanto el acto como la procesión por TVE para toda España. La agrupación que dicho año se encargó de sacar en procesión a Santiago Apóstol fue la de la Coronación de Espinas. 

Del año 1967 al 1969 se encargó de sacar a Santiago en procesión la Agrupación de la Santa Cena, y la imagen sacada en el trono era el Santiago de la Cena del imaginero García Talens. Al año siguiente, 1970, no sale Santiago en procesión, pues no se encuentra quien quiera hacerse cargo de sacarla solamente el Martes Santo. 

En el año 1971 se hace cargo de la Agrupación de Santiago, la Agrupación de San Pedro Apóstol, gracias al gran esfuerzo de directivos como José Ramón Bustillo Navia-Osorio u otros destacados miembros de la agrupación del San Pedro Apóstol. Durante el año 1971, se producen una serie de reuniones encaminadas a dotar del impulso necesario para constituir y refundar una agrupación que se dedique exclusivamente a sacar en procesión a Santiago Apóstol. Todo estas reuniones culminan el 15 de enero de 1972 con una comida en el hotel La Palma en la que se levanta acta de constitución de la nueva agrupación de Santiago Apóstol. Sale nombrado presidente de la agrupación don Pedro José Sánchez Solé y otros directivos como don Francisco Vera Sánchez, don Juan Montiel Barranco, don Francisco Cerón Albacete, don Francisco Abad Benito y otros. En las reuniones previas a la refundación de la agrupación, ya se había acordado sacar el trono que sacaba San Pedro (que era el antiguo de Santiago) y que había quedado en desuso. Se confeccionó el vestuario de los penitentes consistente en túnica de terciopelo rojo, capa y capuz de raso blanco y fajín de armiño blanco, y se encargaron nuevos hachotes, así como una nueva imagen de Santiago Apóstol al imaginero y artista local Rafael Eleuterio. 
Desde los primeros momentos de la constitución de la agrupación, ésta pretendió estrechar lazos con el barrio de Santa Lucía, y para ello se acordó realizar la representación del auto sacramental “Génesis” obra del poeta don Angel J. García Bravo, hecho que tendría lugar el sábado 25 de marzo víspera de Domingo de Ramos en la Dársena de Santiago Apóstol, del barrio pescador. 
Con la puesta en escena de “Génesis” se pretendía representar la llegada de Santiago Apóstol por las playas de Santa Lucía. Ese año de 1972, la Agrupación de Santiago procesiónó el Martes Santo desde la Parroquia de Santiago Apóstol de Santa Lucía con el siguiente recorrido: Iglesia de Santiago, Plaza de la Constitución, Peladilla, Molina, Santiago, Paseo de las Delicias, Puente de Mompeán, Plaza Puertas de San José, San Diego, Plaza José Antonio, Duque, para, en unión de San Juan Evangelista seguir por Plaza San Ginés, San Francisco, Campos, Jara, y ya, con San Pedro Apóstol, seguir por Plaza San Sebastián, Mayor, Cañón, Aire a la Iglesia de Santa María de Gracia. 

En el año 1973, visto el poco éxito de la salida desde Santa Lucía, se decidió por buscar la salida desde el establecimiento del Gobierno Militar, quedando así con Santiago Apóstol vinculadas las tres agrupaciones que procesionan el Martes Santo, a estamentos militares, era General Gobernador Militar el Excmo. Sr. D. Alfonso Cerón Gil. En ese año la imagen que se procesiona es la de Santiago Apóstol del grupo de la Santa Cena, ya que la anterior se desestimó pues no fue del agrado popular. La agrupación, tutelada por la de San Pedro que la utiliza para la salida de sus penitentes más jóvenes. 

En 1975 el Excmo. Sr. Gobernador Militar de Cartagena, don Máximo Alomar Josa, da su permiso para que tercio y trono de Santiago salgan desde los patios inferiores del Gobierno Militar. La nueva y actual imagen de Santiago Apóstol, obra de José Sánchez Lozano, fue bendecida en la Salve Grande a la Stma. Virgen del Primer Dolor, el 23 de marzo de 1977. Era el presidente D. José Ramón Bustillo Navia-Osorio. Con fecha 22 de marzo de 1979 acepta el nombramiento de Presidente de Honor de la agrupación de Santiago Apóstol, Su Majestad Don Juan Carlos I. 

En el año 1982 se constituye una directiva que se ocupe, con autonomía de la de San Pedro, plenamente de la Agrupación de Santiago. Se confecciona un nuevo vestuario para el Miércoles Santo, vestuario para Portapasos, hachotes y varas y se reforma el trono para ser llevado a hombros. 

En el año 1983 la Agrupación de Santiago Apóstol vuelve nuevamente a salir en Miércoles Santo, pues no lo hacía desde el año 1934, y hasta ahora solamente lo hacía el Martes Santo. Ese mismo año el Martes Santo, sale el tercio de Santiago desde el patio principal del Gobierno Militar, esperando el trono en la puerta para incorporarse a la marcha. La Agrupación realiza su hermanamiento con la Agrupación Marraja de la Stma. Virgen de la Soledad.

El 8 de marzo de 1984, con la incorporación de algunos nuevos componentes, logra la Agrupación de Santiago Apóstol la total independencia y autonomía de la Agrupación de San Pedro, que la tenía tutelada. En la Semana Santa se estrena la marcha procesionista “Santiago Peregrino”, pero no llega a cuajar, no gusta lo suficiente y se pospone su uso. 

En el año 1986 se estrena manto corto de terciopelo blanco y bordado en oro por el taller escuela de doña Maruja Dorda, bajo dibujo de don Balbino de la Cerra. Es General Gobernador Militar el Excmo. Sr. D. Joaquin Piserra Velasco 

En 1987 se reforma toda la instalación eléctrica del templete del trono, se aumenta la potencia lumínica y aunque el Martes Santo se recoge el trono sin luz porque la reforma ha fallado, al día siguiente sale pleno de luz con todos los fallos subsanados. El día 14 de abril, Martes Santo, el Excmo. Sr. General Gobernador Militar don Alfonso Gómez Aguera, hace instalar en el muelle comercial una batería de salvas del Rgto. de Artillería Antiaérea n.º 73, que dispara 21 salvas a la salida de Santiago Apóstol. 

El Martes Santo de 1988 la Agrupación de Santiago coloca una placa en la fachada del edificio del Gobierno Militar en la que expresa su agradecimiento al Ejército Español. La placa es descubierta por el Excmo. Sr. General Gobernador Militar de Cartagena don Alfonso Gómez Aguera. La Agrupación del Santísimo Cristo de la Misericordia dona una corona a Santiago Apóstol. El acto se realiza en presencia del Ilmo. Sr. Hermano Mayor Californio, don Pablo F. López Álvaro, damas de la cofradía y agrupación, así como presidentes de diferentes agrupaciones californias y numerosos hermanos de la agrupación. 

En el año 1989 se incorporan a las cartelas del trono nuevos aros con más iluminación. Se estrena una gala bordada con el escudo del arma de Infantería, donada por el Gobierno Militar siendo General Gobernador D. Joaquín Castillo Santos. 

En el año 1990 se alargan las varas y se modifican las patas del trono mecanizándolas. Se hacen nuevas cartelas manteniendo el estilo cartagenero. Durante la procesión se cae una de ellas que al día siguiente está reparada. También se estrena nuevo vestuario, para el Martes Santo, para los Caballeros - Portapasos, consistente en túnica roja y fajín blanco.

El 24 de marzo de 1991, Domingo de Ramos, desfila por primera vez el tercio infantil de la Agrupación de Santiago Apóstol. El vestuario, de nueva confección, se compone de túnica y mocho de lino blanco, manto hebreo de lino rojo teja y fajín y rodete de cuerda roja. Procesionan cincuenta niños, portando varas de olivo. El Capitán General de la III Región Militar con sede en Valencia, sale acompañando el Martes Santo a Santiago Apóstol desde el Gobierno Militar. 

Para el año 1992 se cambia el sistema eléctrico de los hachotes aumentándoles la potencia de luz. Al finalizar la Semana Santa de 1993 la Agrupación de Santiago Apóstol es nombrada “Mejor Agrupación de la Semana Santa de Cartagena 1993”. El galardón, instituido por Radio Cartagena de la Cadena SER en colaboración con Cajamurcia se otorga mediante votación popular. 

El Domingo de Ramos de 1994 se estrena nuevo sudario para el tercio infantil. El sudario, de terciopelo blanco bordado en oro con la cruz de Santiago en seda roja, es dibujo de doña Juana María Segado y el bordado de doña María Contreras. También el Martes Santo se estrena la túnica de terciopelo rojo bordada en oro que luce en la procesión el titular de la Agrupación. El dibujo es de don Balbino de la Cerra y lo borda doña María Contreras. En el mes de noviembre y durante los días 25-26 y 27, hermanos de la Agrupación asisten al “I Encuentro Mundial de Cofradías de Santiago” que se celebra en Santiago de Compostela organizado por la Archicofradía Universal de Santiago Apóstol. 

El 11 de abril de 1995, Martes Santo se estrenan cuatro nuevas trompetas y se saca una nueva gala bordada con el escudo de la ciudad, donación realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

El Martes Santo de 1996 se estrena un nuevo vestuario completo para desfilar en la procesión de dicho día. El vestuario se compone de túnica de terciopelo rojo, capa, capúz y fajín de raso blanco. El vestuario se amplia hasta sesenta trajes. 

En el año 1998 se realiza un nuevo carro para las baterías. El motivo alegórico que porta el carro es un libro con la leyenda existente en la placa de mármol en la parroquia de Santiago Apóstol de Santa Lucía que dice : “Ex hoc loco orta fuit Hispaniae Lux Evangelica”, y como elemento de contraste el “Pinacho”, un faro o torre vigía del siglo XVIII existente en el mismo barrio. También se estrenan cinco nuevos hachotes y tres varas para los penitentes, así como se confeccionan los sesenta fajones del vestuario del Martes Santo en terciopelo blanco y se bordan en oro por doña Antonia Sánchez bajo dibujo de don Balbino de la Cerra. Igualmente se estrenan galas para las trompetas, bordadas en seda y oro, realizadas por doña Francisca y doña Caridad Hernández Pérez. 

Al año siguiente, 1999, se confecciona y estrena un nuevo vestuario completo de los Caballeros Portapasos para la procesión del Miércoles Santo, consistente en túnica blanca con escudo de la agrupación bordado en seda roja y fajín rojo. También se hacen armarios y hachoteros para guardar las impedimentas y vestuarios de la agrupación. 

El año 1999, al ser Año Santo Jacobeo, fue muy intenso en actividades que trataremos en otro apartado, y que son: La Peregrinación de la Agrupación por el Camino de Santiago hasta la Tumba de nuestro Titular. 
La Procesión Peregrinación y posterior Celebración Eucarística, realizada en la festividad de la Virgen del Pilar, hasta la Parroquia de Santiago Apóstol de Santa Lucía, con la que se obtenían las indulgencias plenarias concedidas al efecto por la Penitenciaría de la Santa Sede. Asistencia al "II Encuentro Mundial de Cofradías de Santiago Apóstol", celebrada en Santiago de Compostela bajo la organización de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago. 
En la Procesión del Corphus Christi se instala un altar con la imagen de Santiago Apóstol debido ser Año Jacobeo. También se coloca placa de mármol, conmemorativa de la procesión peregrinación en la Parroquia de Santiago Apóstol de Santa Lucía. 

En la Semana Santa del año 2000, se amplía el vestuario del Martes Santo de los Caballeros Portapasos. Igualmente se reestrena un banderín bordado en oro, con el dibujo del arma de Caballería, que en años anteriores se había extraviado. También en este año la Agrupación es nombrada Socio de Honor de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, en Santiago de Compostela. Se crea la página WEB de la Agrupación, siendo la dirección: www.santiagocalifornio.es teniendo gran aceptación y siendo muy visitada desde sus primeros días. 

El 22 de marzo de 2001, se presenta a los medios de comunicación en la Capilla California, el nuevo varal y sudario que procesionará el Tercio de Santiago Apóstol. El varal artísticamente labrado en plata vieja, con remate con el emblema de la Agrupación, y el sudario bordado a dos caras, en oro fino y seda sobre terciopelo blanco, y pedrería es obra de Dª Antonia Sánchez, bajo dibujo de D. Balbino de la Cerra. Se bendice en la Salve Grande de los Californios por el Obispo Emérito de Cartagena D. Javier Azagra Labiano, y su belleza y diseño causa grandes muestras de admiración. 

También en este año, se estrenan nuevas tulipas para el trono de Santiago, y la página Web de Santiago obtiene el "Pilatos de Plata", premio que la Cofradía de la Sentencia de Cádiz otorga entre las páginas Web de Semana Santa de España.

Se aprueba por el Cabildo de Mesa de la Cofradía California la salida en procesión para el Viernes de Dolores del futuro Tercio Femenino de Santiago Apóstol. La Junta Fundacional se celebra el 22 de noviembre de 2001 y se comienza a trabajar en lo que deberá ser ese futuro Tercio. 

El año 2002 es de los más fructíferos de la agrupación, pues se hacen pequeñas cosas necesarias, como túnicas nuevas para la banda de música, unos capuces rojos para el miércoles santo, veinticinco capuces blancos para el martes santo. Se realizan para el futuro tercio femenino del viernes de Dolores, cuatro alumbrantes, cuatro mazas, ocho varas con el emblema de Santiago Apóstol, cinco portagalas, y, cuatro galas con la leyenda "Ex hoc loco horta fuit Hispaniae Lux Evangelica", bordadas por las hermanas y Damas de la Agrupación, de la Agrupación Dª Paqui y Dª Caridad Hernández Pérez. Todo ello lo procesiona el Martes Santo una representación femenina de lo que ha de ser el tercio femenino para el viernes de Dolores. 

Este año, la Agrupación va a lograr unos de sus más grandes anhelos. Se borda en terciopelo rojo y oro fino y pedrería el nuevo manto hebreo con el que procesionará Santiago Apóstol los miércoles Santo. El dibujo es de D. Balbino de la Cerra y lo borda la artesana Dª Antonia Sánchez, quien regala para la imagen una túnica de terciopelo blanco bordada en oro, detalle que desde aquí nuevamente le agradecemos. 

La directiva de la Agrupación acomete la restauración del templete del trono de Santiago, que desde hace muchos años estaba deteriorado y soportaba innumerables capas de pintura de purpurina. Cuando se desmonta el templete, por indicación del Hermano Mayor, es estudiado por la comisión de arte de la Cofradía, quien dictamina que el templete es una joya y se debe de restaurar en plenas condiciones de garantía, pues lo catalogan como del primer tercio del siglo XX, e incluso creen que el dibujo es de D. Carlos Mancha y la realización de Requena. 
La restauración la realiza la restauradora Paloma de Sagazan con su equipo, y así terminado el 20 de febrero y en la Capilla California se presenta a los medios de comunicación, presidiendo el acto el Hermano Mayor D. Juan Guillén Manzanera y el presidente de la Agrupación de Santiago D. José Pando Canovas.

Tercios y portapasos 

 Tercio Titular de Santiago Apóstol: El tercio titular sale en procesión el Martes Santo, en la conocida como procesión del "Traslado de los Apóstoles", y el Miércoles Santo, el día grande de la cofradía california.

El Martes Santo los penitentes sacan al Apóstol de Gobierno Militar, tras actos castrenses y homenajes a Santiago y los Caídos por la Patria. Desfilan 80 penitentes y cinco monaguillos.
Los penitentes del tercio llevan túnica de terciopelo rojo, capa con el emblema de la agrupación bordado en oro y seda, capuz de raso blanco y fajín de terciopelo blanco bordado en oro. Además, los guantes y los calcetines son blancos con sandalias de piel vuelta.
El Miércoles Santo, salen un total de 50 penitentes y cinco monaguillos de la iglesia de Santa María. Llevan túnica de lanilla de tergal color blanco, capa de raso blanco con el emblema de la agrupación bordado en seda y oro, vueltas de raso rojo y capuz y fajín de raso rojo bordado en oro. Los guantes y los calcetines, como el día anterior, son blancos con sandalias de piel vuelta.

 Tercio Infantil de Santiago Apóstol: El tercio, fundado en 1991, procesiona el Domingo de Ramos. Cuenta con 50 hermanos infantiles, que visten túnica blanca, rodete trenzado rojo, casulla y cíngulo trenzado de color rojo, guantes y calcetines blancos, con sandalias en color cuero. Además, portan en sus manos ramas de olivo que van por el exterior de las hileras. 

 Caballeros Porta-pasos: Un total de 106 porta-pasos son los encargados de llevar a hombros el trono de Santiago Apóstol en las procesiones de Martes y Miércoles Santo.
El Martes Santo procesionan con túnica de lanilla de tergal roja con el emblema de la agrupación bordado y fajín blanco, mientras el Miércoles Santo lucen túnica blanca con el emblema de la agrupación bordado en seda roja y fajín rojo.

Referencias

Enlaces externos 
 Página web de la Agrupación
 Página web de la Cofradía

Licencia 
Publicado bajo la licencia <CC-BY-SA> con número Ticket #2011111610017063

Semana Santa en Cartagena